Kéty, plaats (község) en gemeente in Hongarije
Kęty, stad in Polen